Thiago Xavier, właśc. Thiago Xavier Rodrigues Corrêa (ur. 27 grudnia 1983 w Rio de Janeiro) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnik. Obecnie gra w drużynie Valenciennes FC.

Kariera piłkarska 
Od 2003 szkolił się w szkółce piłkarskiej Botafogo. W 2005 roku zagrał pięć spotkań w Serie A w swoim pierwszym sezonie. W 2006 roku zawodnik podpisał kontrakt z LB Châteauroux. Grał cztery sezony z LB Châteauroux.

10 czerwca 2011 roku podpisał kontrakt z pierwszoligowym Troyes AC.7 lipca 2017 roku podpisał 1–letni kontrakt z Valenciennes FC.

Stan na: 23 maja 2013 r.

Bibliografia 
  

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Botafogo FR
Piłkarze LB Châteauroux
Piłkarze Troyes AC
Piłkarze Valenciennes FC
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro